Варсонофій () — чоловіче ім'я.

Відомі носії імені
 Варсонофій Великий
 Варсонофій (Винниченко)
 Варсонофій (Виниченко)
 Варсонофій Іванов
 Варсонофій Пальмовський
 Варсонофій (Руднік)
 Варсонофій (Столяр)
 Варсонофій (смоленський єпископ)